Branice (Kraków)
 Branice (województwo opolskie)
 Branice (ziemia lwowska)

Zoracz też 
 Braniccy herbu Gryf
 Braniccy herbu Korczak